Эбон Мосс-Бакрак (, род. 19 марта 1977, Амхерст, Массачусетс, США) — американский кино- и театральный актёр наиболее известный по ролям Дэвида Либермана в сериале «Каратель», Дези Харпера в «Девчонках» и Ричарда «Ричи» Джеримовича в «Медведе».

Биография 
Родился в Амхерсте, штат Массачусетс, в семье Рене Мосс и Эрика Бакрака, которые руководили музыкальной школой в Спрингфилде. Посещал , после чего окончил Колумбийский университет. Отец Мосс-Бакрака родился в Германии в еврейско-американской семье.

Мосс-Бакрак состоит в отношениях с украинским фотографом Еленой Емчук, от которой у него две дочери.

Фильмография

Примечания

Ссылки
 

Родившиеся в Амхерсте (Массачусетс)